Kivijärvi bezeichnet mehrere Seen in Finnland:

Kivijärvi (See), See in der Gemeinde Kannonkoski (Mittelfinnland)
Kivijärvi (Luumäki), See in den Gemeinden Luumäki und Lemi (Südkarelien)

Kivijärvi bezeichnet außerdem:

Kivijärvi, Gemeinde in Finnland
 finnischer Name für Kiwijarwi, See in der Republik Karelien